The Interrupters (band), Amerikaanse ska-punkband
The Interrupters (documentaire), Amerikaanse documentaire uit 2011 over het stoppen van geweld in buurten in Chicago